Такаишви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Такаишвили, Александр Александрович (1895—1959) — театральный режиссёр .
 Такаишвили, Сесиль Дмитриевна (1906—1984) — театральная актриса, народная артистка СССР.
 Такаишвили, Эквтиме Семёнович (1863—1953) — грузинский историк, археолог и общественный благотворитель.

Примечания